Slovenia
 Pristava – località del comune di Borovnica
 Prestava (in sloveno Pristava) – frazione di Nova Gorica
 Pristava – località del comune di Novo Mesto
 Pristava – frazione di Sesana